Эстонизация:

 Эстонизация — кампания по переименованию топонимов, проводившаяся во времена Первой Эстонской республики 1917—1940 годов.
 Эстонизация — кампания по добровольному, а затем и принудительному переводу неэстонских имён и фамилий на эстонский язык, проводившаяся во времена Первой Эстонской республики 1917—1940 годов.
 Эстонизация — политика властей Второй Эстонской республики, направленная на усиление позиций эстонского языка и культуры в общественной жизни страны, а также один из видов языковой и этнокультурной ассимиляции.